

Toponymes

Piedimonte Etneo, commune italienne de la province de Catane dans la région Sicile.
 Piedimonte Matese, commune italienne de la province de Caserte dans la région Campanie.
 Piedimonte San Germano, commune italienne de la province de Frosinone dans la région Latium.

Patronymes 
 Andrea Piedimonte (né en 1971), acteur et producteur italien.
 Gloria Piedimonte (1955-2022), actrice et chanteuse italienne.

Homonymie de patronyme